Ella Enchanted (film), een film uit 2004
 Ella Enchanted (boek), het boek waar de film op gebaseerd is